Por Carlos Gomes se puede referir a:

 Carlos Gomes: Municipio del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil,
 António Carlos Gomes: Músico brasilero.

Véase también 
 Carlos Gómez